Fidelity peut signifier :
 Fidélité en anglais ;

Titres

Cinéma 
 Fidelity est un film muet américain réalisé par Allan Dwan et sorti en 1912.

Musique 
 , chanson de Regina Spektor présente sur son album .

Toponyme 

 Fidelity, un village du comté de Jersey dans l'Illinois.
 Fidelity, un village du comté de Jasper, dans le Missouri.

Divers 
 La Fidelity Medallion (Médaille de la fidélité) est la plus ancienne récompense militaire américaine.

Entreprises 
 Fidelity Investments, une multinationale spécialisée dans la gestion d'actifs pour compte de tiers.
 Fidelity National Information Services est une entreprise américaine de services financiers.

Voir aussi